Шу́да — українське прізвище.

Персоналії 
 Євдокія Шуда (1908 — ?) — українська радянська діячка, агроном МТС. Депутат Верховної ради УРСР 1-го скликання.
 Олексій Шуда (1976—2022) — майор Збройних сил України, відзначився під час російського вторгнення в Україну.

Українські прізвища
Прізвища на -да